Може да става дума за:
 Благун - дърво от семейство Букови, род Дъб
 Благун - село в южна България област Кърджали